Le tournoi de tennis de Budapest est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1993, classée en catégorie Tier III, se dispute du 18 au .

Zina Garrison remporte le simple dames. En finale, elle bat Sabine Appelmans, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Inés Gorrochategui et Caroline Vis.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Budapest
 Saison 1993 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1993
Budapest
Sport en Hongrie en 1993
Tennis en octobre 1993